L'espion est une personne qui pratique l'espionnage : elle collecte des informations secrètes, dans le but d'en user.
 L'espion est un miroir qui permet d'observer sans être vu.
 Espion(s) est un film français de Nicolas Saada (2009).

Autres usages :
 En informatique, un logiciel espion est un logiciel malveillant qui infecte un ordinateur dans le but de collecter et de transmettre à des tiers des informations de l'environnement sur lequel il est installé sans que l'utilisateur n'en ait conscience.
 Un satellite espion est un satellite de télédétection militaire qui observe la terre dans un but d'espionnage.
 L' Espion (corvette) est un bateau français qui participa à un combat en Baie d'Audierne  contre des navires anglais le  lors duquel s'échouèrent la Volontaire et l' Alerte qui ne parvinrent pas à se déséchouer à la différence de l' Espion.

Voir aussi